Cetățuia ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Cetățuia (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 Cetățuia (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Cetățuia (Cioroiași), Dorf im Kreis Dolj
 Cetățuia (Vela), Dorf im Kreis Dolj
 Cetățuia (Giurgiu), Dorf im Kreis Giurgiu
 Cetățuia (Harghita), Dorf im Kreis Harghita
 Cetățuia (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui